

Політика 
 Сенатор — член Сенату.

Прізвище 
 Сенатор Василь Трохимович — радянський військовий льотчик АДД, Герой Радянського Союзу (1943).